Miguel I Rangabe († 844) — imperador bizantino entre 811 e 813
 Miguel I Comneno Ducas († 1215) — primeiro déspota do Epiro (1205-1215)
Miguel I da Rússia († 1645) — primeiro czar da Rússia da Casa Romanov e filho de Fiódor Romanov
Miguel I da Polônia (1640-1673)
Miguel I de Portugal († 1866) — rei de Portugal entre 1828 e 1834
Miguel I da Romênia (1921-2017) — último rei da Romênia

Desambiguações de antropônimos